Achroomyces — рід грибів родини Platygloeaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 34 види роду Achroomyces:

Примітки

Джерела 
 Bonorden, H.F. 1851. Handbuch der allgemeinen Mykologie. :1-336 — P.135

Роди грибів
Pucciniomycotina